Lodrino bezeichnet:

 Lodrino TI, ein Dorf und ehemalige Gemeinde im Bezirk Riviera, Kanton Tessin, Schweiz
 Lodrino (Lombardei), eine Gemeinde in der Provinz Brescia, Region Lombardei, Italien
 Lodrino (Fluss), Nebenfluss des Tessin, Kanton Tessin, Schweiz